Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 6. Wahlperiode (1. Dezember 1966 bis 30. November 1970).

Präsidium 
 Präsident: Georg Buch (SPD)
 Vizepräsidenten: Erich Großkopf (CDU) Heinrich Kohl (FDP) Hans-Otto Weber (SPD)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1966 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion Johannes Strelitz bis 19. Januar 1967 Erwin Lang 19. Januar 1967 bis 21. Oktober 1969 Werner Best seit 21. Oktober 1969
 CDU-Fraktion Hans Wagner bis 17. November 1970 Alfred Dregger ab 17. November 1970
 FDP-Fraktion Heinrich Rodemer bis 13. Februar 1968 Heinz-Herbert Karry ab 13. Februar 1968
 NPD-Fraktion Heinrich Fassbender bis 10. Juni 1969 Werner Fischer 10. Juni 1969 bis 14. Juli 1970 Ulrich Kaye ab 14. Juli 1970

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Endergebnis der Landtagswahl 1966 und Gewählte (PDF; 653 kB)
 Ausschüsse 6. Wahlperiode (PDF-Datei; 22 kB)

 06